Чемпионат мира по пляжному футболу 1998 — 4-й Чемпионат мира по пляжному футболу проходил с 17 января по 25 января 1998 года на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Победителем стала Бразилия, победившая в финале Францию.

Участники 
10 команд приняли участие в чемпионате мира по пляжному футболу 1998 года.

Европа:
 
 
 
 

Южная Америка:
 
 
 
 

Северная Америка и Карибы:
 

Хозяйка турнира:
  (Южная Америка)

Групповой турнир

Группа A

Группа Б

Матчи плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Отчет на rsssf

1998
Январь 1998 года